Клотен () — місто в Швейцарії.
 ХК «Клотен Флаєрс» — хокейний клуб з міста Клотен.